Brozas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Brozas (ort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Brozas (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar